Carl Grönvall kan syfta på:

* Carl Grönvall (1765–1832), svensk organist och orgelbyggare 
 Carl Grönvall (1845–1916), svensk militär